Grupa A jest jedną z czterech grup krajów konkurujących w Pucharze Narodów Afryki 2013.

Tabela

Mecze

Republika Południowej Afryki – Republika Zielonego Przylądka

Angola – Maroko

Republika Południowej Afryki – Angola

Maroko – Republika Zielonego Przylądka

Maroko – Republika Południowej Afryki

Republika Zielonego Przylądka – Angola

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2013